Роберт Дрю (; 15 февраля 1924, Толидо, Огайо — 30 июля 2014) — американский режиссёр, продюсер, журналист, основоположник американского экспериментального направления .

Биография 
В историю киноискусства и телевидения Роберт Дрю вошел благодаря обновленческим идеям в области документального кинематографа и телевизионной документалистики. В 1960 году Дрю создает малое предприятие «Drew Associates», производившее по договорам подряда (контрактам) для крупных телесетей «ABC», «CBS» документальные программы (фильмы) для соответствующих многосерийных проектов: «On The Pole» (CBS), «Close Up!» (ABC) и др.. В том же году совместно с Ричардом Ликоком и Донном Пеннебейкером режиссёр снимает фильм «Предварительные выборы» о праймериз Демократической партии на президентских выборах в США. Главным героем ленты становится Дж. Ф. Кеннеди. Благодаря специально созданному компактному аудио рекордеру, синхронизируемому с 16-миллеметровой камерой, режиссёру удалось создать выразительный и ёмкий образ одной из значительных фигур новейшей истории США.

Основные идеи 
Модернизация кино- и теледокументалистики в США 1960-х годов, предложенная Робертом Дрю, обусловлена спецификой взаимодействия американского телевидения и кинематографа. В эти годы телевидение переплавляет ряд кинематографических жанров в собственные, с учетом особенностей эфирного вещания. Получает новый толчок ожесточенная борьба за целевую аудиторию, которая до недавнего времени принадлежала индустрии кино. Дрю, организовав вокруг себя группу не только кинематографистов, но и технических работников, предложил американскому телевидению новый тип фильмов, в которых создавался особый «неформальный» образ главного героя. Синхронная запись звука и использование небольших ручных камер, не требовавших штатива, позволили достичь нетипичной для того времени достоверности изображения.

Прямое кино традиционно рассматривается как направление, в целом близкое по идеям и задачам французскому синема верите.

Избранная фильмография 
  ()
 On the Pole: Eddie Sachs ()
  ()
 Faces of November ()

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Режиссёры США